Thunder (Andy Taylor-album)
Thunder (East 17-dal)
Thunder (Imagine Dragons-dal)
Thunder (Prince-dal)
Thunder (képregény)
Thunder (énekes)